A Petya é uma família de malware de criptografia que foi descoberta pela primeira vez em 2016. O malware tem como alvo os sistemas baseados no Windows da Microsoft, infectando o registro mestre de inicialização para executar uma carga útil que criptografa a tabela do sistema de arquivos do disco rígido e impede a inicialização do Windows. Posteriormente, exige que o usuário faça um pagamento em Bitcoin para recuperar o acesso ao sistema. 

As variantes do Petya foram vistas pela primeira vez em março de 2016, se propagando por meio de anexos de e-mail infectados. Em junho de 2017, uma nova variante do Petya foi usada para um ataque cibernético global, visando principalmente a Ucrânia. A nova variante se propaga por meio do exploit EternalBlue, que geralmente se acredita ter sido desenvolvido pela agência de segurança nacional (NSA) dos E.U.A. e foi usado no início do ano pelo ransomware WannaCry. O Laboratório Kaspersky se referiu a esta nova versão como NotPetya para a diferenciar das variantes de 2016, devido a essas diferenças na operação. Além disso, embora pareça ser um ransomware, essa variante foi modificada para que não possa realmente reverter suas próprias alterações. Os ataques NotPetya foram atribuídos ao governo russo, especificamente ao grupo de hackers Sandworm dentro da organização de inteligência militar russa GRU, por pesquisadores de segurança, pelo Google e por vários governos.

História
O Petya foi descoberto em março de 2016; a Check Point observou que, embora tenha obtido menos infecções do que outro ransomware ativo no início de 2016, como o CryptoWall, ele continha diferenças notáveis na operação que o levaram a ser "imediatamente sinalizado como a próxima etapa na evolução do ransomware". Outra variante do Petya, descoberta em maio de 2016, continha uma carga secundária usada se o malware não conseguisse acesso de nível de administrador.

O nome "Petya" é uma referência ao filme de James Bond de 1995 GoldenEye, em que Petya é um dos dois satélites de armas soviéticos que carregam um "Goldeneye" - uma bomba atômica detonada na órbita baixa da Terra para produzir um pulso eletromagnético. Uma conta do Twitter que a Heise sugeriu que pode ter pertencido ao autor do malware, chamada "Janus cybercrime solutions" em homenagem ao grupo criminoso de Alec Trevelyan em GoldenEye, tinha um avatar com uma imagem do personagem Boris Grishenko de GoldenEye, um hacker russo e antagonista do filme interpretado pelo ator escocês Alan Cumming.

Em 30 de agosto de 2018, um tribunal regional em Nikopol no Oblast de Dnipropetrovsk da Ucrânia condenou um cidadão ucraniano não identificado a um ano de prisão após se declarar culpado de ter espalhado uma versão do Petya online.

Ataque cibernético de 2017

Em 27 de junho de 2017, um grande ataque cibernético global começou (as empresas ucranianas foram as primeiras a afirmar que estavam sendo atacadas), utilizando uma nova variante do Petya. Naquele dia, o Laboratório Kaspersky relatou infecções na França, na Alemanha, na Itália, na Polônia, no Reino Unido e no Estados Unidos, mas que a maioria das infecções tinha como alvo a Rússia e a Ucrânia, onde mais de 80 empresas foram inicialmente atacadas, incluindo o Banco nacional da Ucrânia. A ESET estimou em 28 de junho de 2017 que 80% de todas as infecções ocorreram na Ucrânia, sendo a Alemanha a segunda mais afetada, com cerca de 9%. O secretário de imprensa do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmou que o ataque não causou danos graves na Rússia. Os especialistas acreditam que este foi um ataque com motivação política contra a Ucrânia, uma vez que ocorreu na véspera do feriado ucraniano do dia da constituição.

A Kaspersky apelidou esta variante de "NotPetya", pois tem grandes diferenças em suas operações em comparação com as variantes anteriores. O engenheiro da McAfee, Christiaan Beek, afirmou que essa variante foi projetada para se espalhar rapidamente e que tinha como alvo "empresas de energia completas, redes elétricas, estações de ônibus, postos de gasolina, aeroportos e bancos".
Se acreditava que o mecanismo de atualização de software do  - um programa de preparação de impostos ucraniano que, de acordo com o analista da F-Secure Mikko Hyppönen, "parece ser de fato" - entre as empresas que fazem negócios no país - comprometido para espalhar o malware. A análise da ESET descobriu que um backdoor estava presente no sistema de atualização por pelo menos seis semanas antes do ataque, descrevendo-o como uma "operação totalmente bem planejada e bem executada". Os desenvolvedores do M.E.Doc negaram que foram inteiramente responsáveis pelo ataque cibernético, afirmando que eles também foram vítimas.

Em 4 de julho de 2017, a unidade de crimes cibernéticos da Ucrânia confiscou os servidores da empresa depois de detectar "novas atividades" que, segundo ela, resultariam em "proliferação descontrolada" de malware. A polícia da Ucrânia aconselhou os usuários do M.E.Doc a pararem de usar o software, pois presumia que o backdoor ainda estava presente. A análise dos servidores apreendidos mostrou que as atualizações de software não eram aplicadas desde 2013, havia evidências da presença da Rússia e a conta de um funcionário nos servidores havia sido comprometida; o chefe das unidades advertiu que o M.E.Doc poderia ser considerado criminalmente responsável por permitir o ataque devido à sua negligência em manter a segurança de seus servidores.

Operação
A carga útil do Petya infecta o registro mestre de inicialização (MBR) do computador, sobrescreve o carregador de inicialização do Windows e dispara uma reinicialização. Na inicialização, a carga criptografa a tabela de arquivos mestre do sistema de arquivos NTFS e, em seguida, exibe a mensagem de resgate exigindo um pagamento feito em Bitcoin. Enquanto isso, a tela do computador exibe texto supostamente produzido pelo chkdsk, o verificador do sistema de arquivos do Windows, sugerindo que os setores do disco rígido estão sendo reparados.

A carga útil original exigia que o usuário concedesse privilégios administrativos; uma variante do Petya foi empacotada com uma segunda carga útil, a Mischa, que ativa se o Petya falhar na instalação. A Mischa é uma carga útil de ransomware mais convencional que criptografa documentos do usuário, bem como arquivos executáveis, e não requer privilégios administrativos para ser executada. As versões anteriores do Petya disfarçavam sua carga como um arquivo PDF, anexado a um e-mail. A equipe de resposta a emergências em computadores dos Estados Unidos (US-CERT) e o centro nacional de integração de segurança cibernética e comunicações (NCCIC) divulgaram o relatório de descobertas iniciais de malware (MIFR) sobre o Petya em 30 de junho de 2017.

A variante "NotPetya" usada no ataque de 2017 usa o EternalBlue, um exploit que tira proveito de uma vulnerabilidade no protocolo bloco de mensagens do servidor (SMB) do Windows. Se acredita geralmente que o EternalBlue foi desenvolvido pela agência de segurança nacional dos E.U.A. (NSA); vazou em abril de 2017 e também foi usado pelo WannaCry. O malware coleta senhas (usando a construção ajustada do Mimikatz de código aberto), usa outras técnicas para se espalhar para outros computadores na mesma rede e usa essas senhas em conjunto com o PSExec para executar código em outros computadores locais. Além disso, embora ainda pareça ser um ransomware, a rotina de criptografia foi modificada para que o malware não pudesse tecnicamente reverter suas alterações. Esta característica, junto com outros sinais incomuns em comparação com o WannaCry (incluindo a taxa de desbloqueio relativamente baixa de US $ 300 e usando uma única carteira de Bitcoin fixa para coletar os pagamentos de resgate, em vez de gerar uma ID exclusiva para cada infecção específica para fins de rastreamento), levou os pesquisadores a especularem que este ataque não tinha a intenção de ser um empreendimento de geração de lucro, mas para danificar dispositivos rapidamente e desviar a atenção que o WannaCry recebeu da mídia ao alegar ser ransomware.

Mitigação

Foi descoberto que pode ser possível interromper o processo de criptografia se um computador infectado for desligado imediatamente quando a tela chkdsk fictícia aparecer e um analista de segurança propôs que a criação de arquivos somente leitura chamados perfc e/ou perfc.dat no diretório de instalação do Windows pode impedir a execução da carga útil da linhagem atual. O endereço de e-mail listado na tela de resgate foi suspenso por seu provedor, o Posteo, por ser uma violação de seus termos de uso. Como resultado, os usuários infectados não podiam realmente enviar a confirmação de pagamento necessária ao perpetrador. Além disso, se o sistema de arquivos do computador fosse baseado em FAT, a sequência de criptografia da MFT era ignorada e apenas a mensagem do ransomware era exibida, permitindo que os dados fossem recuperados de maneira trivial.

A Microsoft já havia lançado correções para versões com suporte do Windows em março de 2017 para resolver a vulnerabilidade EternalBlue. Isso foi seguido por correções para versões sem suporte do Windows (como o Windows XP) em maio de 2017, na sequência direta do WannaCry. A Wired acredita que "com base na extensão dos danos que o Petya causou até agora, parece que muitas empresas adiaram a correção, apesar da ameaça clara e potencialmente devastadora de uma disseminação de ransomware semelhante". Algumas empresas podem considerar muito perturbador instalar atualizações em certos sistemas, seja devido ao possível tempo de inatividade ou questões de compatibilidade, o que pode ser problemático em alguns ambientes.

Impacto
Em um relatório publicado pela Wired, uma avaliação da Casa Branca fixou os danos totais causados pelo NotPetya em mais de US $ 10 bilhões. Isso foi confirmado pelo ex-assessor de segurança interna Tom Bossert, que no momento do ataque era o oficial mais graduado em segurança cibernética do governo dos E.U.A.

Durante o ataque iniciado em 27 de junho de 2017, o sistema de monitoramento de radiação na usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia ficou offline. Vários ministérios, bancos e sistemas de metrô ucranianos também foram afetados. Diz-se que foi o ataque cibernético mais destrutivo de todos os tempos.

Entre os afetados em outros lugares estavam a empresa de publicidade britânica WPP, a Maersk line, a empresa farmacêutica americana Merck & Co., a empresa petrolífera russa Rosneft (sua produção de petróleo não foi afetada ), a empresa multinacional de advocacia DLA Piper, a empresa de construção francesa Saint-Gobain e suas lojas de varejo e subsidiárias na Estônia, a empresa britânica de bens de consumo Reckitt Benckiser, a empresa alemã de cuidados pessoais Beiersdorf, a empresa de logística alemã DHL"', a empresa alimentícia americana Mondelez International e a operadora americana de hospitais Heritage valley health system. A Cadbury's chocolate factory em Hobart, Tasmânia, foi a primeira empresa na Austrália a ser afetada pela Petya. Em 28 de junho de 2017, o JNPT, o maior porto de contêineres da Índia, teria sido afetado, com todas as operações parando. O '"Princeton community hospital, na zona rural da Virgínia Ocidental, descartará e substituirá toda a sua rede de computadores em seu caminho para a recuperação.

A interrupção dos negócios da Maersk, a maior operadora de navios de contêineres e navios de abastecimento do mundo, foi estimada entre US $ 200 milhões e US $ 300 milhões em receitas perdidas.<ref>{{Cite web|url=http://www.zdnet.com/article/petya-ransomware-cyber-attack-costs-could-hit-300m-for-shipping-giant-maersk/|title=ransomware Petya: Os custos do ataque cibernético podem chegar a US $ 300 milhões para a gigante do transporte marítimo "'Maersk|website=ZDNet|language=en}}</ref>

O impacto nos negócios na FedEx foi estimado em US $ 400 milhões em 2018, de acordo com o relatório anual da empresa de 2019.

Jens Stoltenberg, secretário geral da O.T.A.N., pressionou a aliança para fortalecer suas defesas cibernéticas, dizendo que um ataque cibernético poderia desencadear o princípio do artigo 5 de defesa coletiva.

A seguradora da Mondelez International, a Zurich american insurance company, se recusou a pagar uma indenização para limpar os danos causados por uma infecção de '"Notpetya, alegando que o Notpetya é um "ato de guerra" que não é coberto pela apólice. A Mondelez está processando a Zurich american em US $ 100 milhões.
Reação
A Europol disse que estava ciente e respondendo com urgência a relatórios de um ataque cibernético em estados membros da União Europeia. O departamento de segurança interna dos Estados Unidos estava envolvido e coordenando com seus parceiros locais e internacionais. Em uma  carta à NSA, o congressista democrata Ted Lieu pediu à agência para colaborar mais ativamente com empresas de tecnologia para as notificar sobre vulnerabilidades de software e as ajudar a prevenir ataques futuros baseados em malware criado pela NSA. 
Em 15 de fevereiro de 2018, a administração Trump culpou a Rússia pelo ataque e advertiu que haveria "consequências internacionais". O Reino Unido e o governo australiano também emitiram declarações semelhantes.

Em outubro de 2020, o DOJ nomeou outros oficiais do GRU em uma acusação. Ao mesmo tempo, o governo do Reino Unido culpou o Sandworm do GRU também pelos ataques aos jogos de verão de 2020.

Outros malwares de baixo nível notáveis
 CIH (1998)
 Stuxnet (2010)
 WannaCry'' (2017)

Ver também

Referências

Leitura adicional

 

2017 na informática
2017 na Ucrânia
Ciberataques
Cibercrime
Ransomware